Arabellapark (München), een park in München
Arabellapark (metrostation), een station van de metro van München